

Прізвище 
Ністор () — румунське прізвище.

 Васіле Ністор (1967) — румунський боксер, призер чемпіонатів світу, чемпіон Європи.
 Ністор Іон Янку (1876—1962) — історик Буковини і Румунії, політичний і державний діяч Австро-Угорщини і Румунії.
 Міхай Ністор (1990) — румунський боксер, призер чемпіонатів Європи.
 Стеліяна Ністор (1989) — румунська гімнастка, бронзова олімпійська медалістка.

Ім'я 

 Кабак Ністор Петрович (1913—1941) — молдавський поет.